Иђешти има више значења:

 Иђешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Иђешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији